Роберто Роселини () е италиански режисьор и сценарист.

Биография 
Роден е на 8 май 1906 г. в Рим. Баща му е собственик на първия киносалон в града и той от ранна възраст работи в различни кинопродукции.

Започва да режисира през 1930-те години, а след Втората световна война с филми като „Рим - открит град“ („Roma, città aperta“, 1945) вече е сред водещите фигури на италианския неореализъм. По-късно работата му оказва значително влияние върху френската нова вълна.

Роселини е женен за шведската актриса Ингрид Бергман (1915-1982) през 1950 - 1957 г. Тяхната дъщеря Изабела Роселини (р. 1952) също е известна актриса.

Умира в Рим на 3 юни 1977 г.

Филмография

Режисьор

Игрални филми

Документални филми

Сценарист

Източници

Външни препратки 

 
 

Италиански кинорежисьори
Италиански сценаристи
Хора от Рим